Чемпионшип Футбольной лиги 2005/06 — 2-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионшип Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель плей-офф Чемпионшипа Футбольной лиги. Три команды, занявшие самые низшие места покинули Чемпионшип Футбольной лиги и выбыли в Лигу 1.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионшипа Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Сандерленд
 Уиган Атлетик
 Вест Хэм Юнайтед

Клубы, выбывшие в Лигу 1
 Джиллингем
 Ноттингем Форест
 Ротерем Юнайтед

В Чемпионшип Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Кристал Пэлас
 Норвич Сити
 Саутгемптон

Клубы, вышедшие из Лиги 1
 Лутон Таун
 Халл Сити
 Шеффилд Уэнсдей

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2005
Футбол в Англии в сезоне 2005/2006
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006